Aeróbico puede referirse a:

 El organismo aeróbico u organismo aerobio; organismo que necesita del oxígeno diatómico para poder vivir.
 El ejercicio aeróbico, ejercicio físico con intensidad moderada y duración larga.

Enlaces externos